Стремц има више значења:

 Стремц (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Стремц (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Стремц (Алба), општина у округу Алба у Румунији